Wolfsfährte steht für:
 Wolfsfährte (Roman), Roman von Craig Russell aus dem Jahr 2007
 Wolfsfährte (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2010, Verfilmung des Romans
 einen Nebenweg des Fernwanderwegs Jurasteig
 einen Rundwanderweg im Naturpark Habichtswald